Gastrocopta ruidosensis är en snäckart som först beskrevs av Cockerell 1899.  Gastrocopta ruidosensis ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
ruidosensis